Vink kan som auktorsförkortning betyda:

 Cor J. Vink
 Willem Willen Vink

Robotskapade auktorsförkortningar